Соревнования по бегу на 400 метров с барьерами у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Цюрихе прошли 13—16 августа 2014 года на стадионе «Летцигрунд».

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 3 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в полуфинал. Одна из главных фавориток соревнований, бронзовая призёрка предыдущего чемпионата Европы Анна Рыжикова (больше известная под фамилией Ярощук) упала перед заключительным барьером, завершив таким образом борьбу за золото в индивидуальной дисциплине.
На старт в 4 забегах вышли 26 легкоатлеток.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 3 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 400 метров с барьерами у женщин состоялся 16 августа 2014 года. Первую половину дистанции отлично начали британка Эйлид Чайлд и Дениса Росолова из Чехии, имевшие ощутимое преимущество над остальными конкурентками. На финишную прямую первой выбежала чешская спортсменка, но уже через несколько метров её обошла Чайлд, сэкономившая больше сил на заключительный отрезок. Однако ещё более впечатляющее ускорение получилось у бежавших по соседним дорожкам украинки Анны Титимец и россиянки Ирины Давыдовой. Благодаря ему они опередили Росолову и вплотную приблизились к Чайлд, которая всё же смогла додержать свою первую позицию до финиша. Титимец с личным рекордом стала второй, чемпионка Европы 2012 года Давыдова — третьей.

Примечания

Ссылки 
 

бег
Бег с барьерами на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике